Жосселина Алиевна Майга () — российская баскетболистка, выступает в амплуа форварда. Участница чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 2017 года в составе сборной России. Мастер спорта России.

Биография 
С 2012 года выступает за сборные различных возрастов.

С 2013 года на профессиональном уровне выступает за клуб «Надежда». Получила приглашение в национальную команду России для участия в чемпионате Европы по баскетболу среди женщин 2017 года.

В 2019 году Майга заключила контракт с вице-чемпионом Польши «Гожувом».

Достижения

Клубные 
 «Надежда»:
 Бронзовый призёр чемпионата России (2017)
 Серебряный призёр чемпионата России (2016)

Национальные 
 Сборная России:
 Бронзовый призёр чемпионата Европы среди кадетов (2012)

Примечания 

Баскетболисты России
Игроки БК «Надежда» Оренбург
Игроки ЖБК «Динамо» Курск
Игроки ЖБК «МБА» Москва
Игроки сборной России по баскетболу